Shub ist der Familienname folgender Personen:

 David Shub (1887–1973), russisch-amerikanischer Sozialdemokrat, Journalist, Herausgeber und Historiker
 Michael Shub (* 1943), US-amerikanischer Mathematiker, Entwickler des Blum-Blum-Shub-Generator
 Peter Shub (* 1957), US-amerikanischer Clowndarsteller

Siehe auch:
 Schub (Begriffsklärung)